Dioxetaan (C2H4O2) is een heterocyclische organische verbinding die bestaat uit een vierring met twee koolstof- en twee zuurstofatomen. Er bestaan twee isomeren: 1,2-dioxetaan, met de twee zuurstofatomen naast elkaar, is een cyclisch organisch peroxide. 1,3-dioxetaan daarentegen is een cyclische ether en een acetaal.

Zie ook
Oxetaan

Heterocyclische zuurstofverbinding
Organisch peroxide
Cyclisch acetaal